

Sigle 
 Pacifica Radio – radio pubblica statunitense
 Partia Republikane – Partito Repubblicano d'Albania, partito politico albanese
 Partito Radicale – partito politico italiano
 Peer review – revisione paritaria
 Poliartrite reumatoide
 Power Rangers
 Pubbliche relazioni
 Palmo romano
 Partizione razionaria
Piano regolatore

Chimica 
 Pr – simbolo chimico del praseodimio

Codici 
 PR – codice vettore IATA di Philippine Airlines
 PR – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Porto Rico
 PR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Përmet (Albania)
 PR – codice ISO 3166-2:BR di Paraná (Brasile)
 PR – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Praia (Capo Verde)
 PR – codice ISO 3166-2:CZ di Praga (Repubblica Ceca)
 PR – codice ISO 3166-2:GT del Dipartimento di El Progreso (Guatemala)
 PR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Parma (Italia)
 PR – codice ISO 3166-2:SR di Para (Suriname)
 PR – codice ISO 3166-2:US di Porto Rico

Etichettatura tessile 
 PR – sigla della denominazione della fibra ottenute da sostanze proteiche rigenerate.

Informatica 
 .pr – dominio di primo livello di Porto Rico
 pr – programma Unix
 PR – Google PageRank
 PR rating – metodo di comparazione tra microprocessori x86

Sport 
 PR – nelle statistiche del baseball e del softball, sostituto corridore (pinch runner)

Altro 
 PR – targa automobilistica di Parma
 PR – targa automobilistica di Prignitz (Germania)
 PR – vecchia targa automobilistica di Přerov (Repubblica Ceca)

Altri progetti